Stora Bastutjärn kan syfta på:
Stora Bastutjärnen, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Stora Bastutjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,

Se även
Bastutjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn